Staudenbahn steht für:

 Bahnstrecke Gessertshausen–Türkheim, eine Nebenbahn in Bayern
 Stauden-Verkehrs-Gesellschaft (SVG), ein Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Bahnbetriebsgesellschaft Stauden mbH (BBG), ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen